Гу́рьевск — город (рабочий посёлок до 4 декабря 1938 года) в Кемеровской области России. Административный центр Гурьевского района (в состав не входит как город областного подчинения) и Гурьевского муниципального округа. Население города —  чел. ().

География 
Город расположен в предгорьях Салаирского кряжа, в 150 км от Кемерово, железнодорожная станция.

История 
Населённый пункт был основан на реке Малый Бачат как посёлок при сереброплавильном заводе, пуск которого состоялся 15 ноября 1816 года, в день святого Гурия, в честь которого завод и посёлок получили своё имя. По другой версии, посёлок был назван в честь министра финансов (1810—1823) Гурьева Дмитрия Александровича. В 1826 году начата выплавка чугуна в доменной печи и завод перепрофилировался в железоделательный (Гурьевский металлургический завод).

18 января 1935 в составе Западно-Сибирского края образован Гурьевский район с центром в Гурьевске. В результате административных реформ Гурьевский район вначале вошёл в состав Новосибирской области, а с 1943 в состав Кемеровской области. 26 февраля 1946 года Постановлением Совета министров РСФСР город Гурьевск был выведен из состава Гурьевского района, получив статус города областного подчинения.

В рамках организации местного самоуправления  с 2004 до 2019 года в составе Гурьевского муниципального района город образовывал Гурьевское городское поселение, упразднённое в 2019 году в связи с объединением всех поселений муниципального района в Гурьевский муниципальный округ.

Население

Архитектура 
Посёлок строился около ГМЗ. Наиболее старая часть находится в районе Гурьевского краеведческого музея (ранее "лавка купца Ермолаева).
В советские годы первые двухэтажки появились в районе ул. Ленина. После войны были построены пятиэтажки по Кирова, пер. Дружбы
Сейчас строятся дома около автостанции.

Центр города разделен на две части подъездным путём к ОАО ГМЗ

Транспорт

Автомобильный 
Пассажирскими перевозками занимается Беловское ГПАТП филиал «Гурьевская автоколонна». Предприятие обслуживает населенные пункты Гурьевского района, поселок Бачатский и часть населенных пунктов Беловского района (Старобачаты, Бороденково, Щебзавод).

Городские маршруты:
 № 2 Берёзовая ул. — Сады
 № 4 Набережная ул. — ул. Есенина (бывш. Подсобное)
 № 5 Автостанция — Подстанция

Пригородные маршруты:
 № 101 Гурьевск — Бачатский
 № 102 Гурьевск — Белово
 № 104 Гурьевск — Дегтяревка — Горскино
 № 105 Гурьевск — Сосновка
 № 106 Гурьевск — Ур-Бедари
 № 107 Гурьевск — п. Лесной
 № 108л Гурьевск — Салаир "Лесной"
 № 108я Гурьевск — Салаир "Ясли"
 № 108р Гурьевск — Салаир "Речка"
 № 108к Гурьевск — Салаир "Кедр"
 № 109 Гурьевск — Малая Салаирка
 № 111 Церковь — совхоз Гурьевский
 № 112 Гурьевск — Апрелька
 № 175 Гурьевск — Золотая Тайга

Междугородные маршруты:
 № 510 Гурьевская АС — Кемеровский АВ
 № 511 Гурьевская АС — Новокузнецкий АВ
 № 640 Кемерово — Барнаул, транзитный 
 № 697 Кемерово — Бийск — Белокуриха, транзитный 
 № 717 Кемерово — Бийск — Чемал, транзитный

Железнодорожный 
В городе существует одна грузовая станция ОАО РЖД

Станция Гурьевск — конечный пункт электрифицированной ветки Белово — Разрез — Гурьевск. Со станции есть выход к промышленным веткам ОАО «ГМЗ», ОАО «Инертник», гурьевского филиала «Евразруда», станция Салаир Салаирского ГОКа.

Ранее ходил поезд (локомотив-паровоз, примерно до 1963 г.) Белово — Гурьевск, однако в связи с открытием автобусного маршрута был отменен.

Экономика 
 Гурьевский металлургический завод (1398 работающих)
 Гурьевский пищекомбинат
 Предприятие «Евразруда»
 Нефтеперерабатывающий мини-завод (производит мазут, дизельное топливо и бензиновые фракции)
 Фабрика гидрофобной инертной пыли «Инертник»

Распоряжением Правительства РФ от 29.07.2014 N 1398-р (ред. от 13.05.2016) «Об утверждении перечня моногородов», включен в список моногородов Российской Федерации с наиболее сложным социально-экономическим положением.

Достопримечательности 

  Гурьевский городской краеведческий музей. Открытый в 1959 году как филиал Кемеровского областного краеведческого музея стал самостоятельным государственным учреждением в марте 1971 года. Располагается в центральной части города в двухэтажном кирпичном здании бывшего магазина купца Ермолаева Н. П., построенном в 1909 году. Объёмно-планировочное и архитектурное решение здания, имеющего статус памятника архитектуры регионального значения, выполнено в стиле эклектики, а декоративные элементы стилизованы в кирпичном и неорусском стилях. Несмотря на изменение функционального назначения здания, его объёмно-планировочное решение в основном сохранилось без изменений.

Средства массовой информации 
Радио:
 Радио «Радио» 98,5 (вещание планируется)
 Кузбасс FM 102,5
Из-за близкого расположения Белова, Ленинска-Кузнецкого и Гурьевска имеется возможность совместного приёма эфирного вещания в этих городах.

Климат 
 Среднегодовая температура воздуха — 2,3 °C
 Относительная влажность воздуха — 50,9 %
 Средняя скорость ветра — 3,3 м/с

Примечания

Ссылки 
 Сайт Администрации города Гурьевск
 
 Гурьевск в энциклопедии «Мой город»
 

Муниципальные образования Гурьевского района Кемеровской области
Упразднённые городские поселения Кемеровской области
Городские поселения, упразднённые в 2019 году